PUP może oznaczać akronim:
 Powiatowy Urząd Pracy – będący powiatową jednostką organizacyjną
 przedsiębiorstwo usług pasażerskich
 Polska Unia Pracujących
 Potentially Unwanted Programs – z ang. "potencjalnie nieprzyjazne programy", czyli programy szpiegujące